Базедов може бити:

 Базедов (Мекленбург), општина у округу Демин, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија
 Базедов (Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн
 Карл фон Базедов, немачки лекар
 Јохан Бернхард Баседов